Мужской футбольный турнир на летней Универсиаде 2009 в Сербии проходил с 30 июня по 10 июля. За медали боролись 16 стран.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф 9-16 места

Плей-офф

Четвертьфиналы

9-16 Места

1-8 места

Полуфиналы

13-16 места

9-12 места

5-8 места

1-4 места

Финалы

Матч за 15 место

Матч за 13 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за бронзовую медаль

Финал

Итоговое расположение команд

Ссылки 
 Результаты

Футбол на летних Универсиадах
2009 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Сербии